Caparroso kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Profesor Caparroso 1ra. Sección, ort, Tabasco, Macuspana, 
 Caparroso, Centla, ort, Tabasco,

Spanien 

 Caparroso, Spanien, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 
 Caparroso (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar